Boudet est un patronyme porté par plusieurs familles distinctes.

Famille Boudet (Caussade) 
Famille titrée sous le Premier Empire.

Famille Boudet de Puymaigre (Bourbonnais) 
Famille titrée sous la seconde Restauration.

Famille Boudet (Bordeaux)  

Cette famille Boudet est originaire de Bordeaux. Elle a été illustrée par Jean Boudet.

La famille semble cependant éteinte ou le sera prochainement, faute de descendance masculine.

Personnalités 
Jean Boudet

Titres et armoiries 
Comte d'Empire par lettres patentes du 10 septembre 1808.
Armoiries :

Généalogie

Alliances 
Cette famille s'est alliée aux familles : Borie (1761), d'Arboussier (1794), Subervie (1816), de La Chapelle (1832), Foussal (1855), Lasserve (1856), Latrille (1862), Desse (1864), Servois (1885), Gamblin (1908), de Lastic-Saint-Jal (1920), Mulotte (1934), de Brémond (1935), Betoule, Bujac, Laclotte...

Famille Boudet de Montplaisir (Périgord) 

Cette famille Boudet est originaire du Périgord.

Personnalités 
Daniel de Montplaisir

Titres et armoiries 
Armoiries :

Généalogie (partielle)

Références
 

 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises, anciennes ou notables à la fin du , Évreux, tome VI, BOU-BRÉ, 1907, lire en ligne
Liste de familles nobles françaises homonymes